Донка Игњатовић (21. август 1938, Баноштор — 26. октобар 2017, Београд) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|0
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|0
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|1
|0
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|0
|2
|1
|6
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Код судије за прекршаје (ТВ серија) || /
|-
| 1969. || Јахачи пут мора (ТВ кратки филм) || Нора
|-
| 1969. || На дан пожара (ТВ филм) || Секретарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Ал се код бунара лепо оговара (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1981. || Пролеће живота (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1998. || Канал мимо || Жена 1
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 2017.
Српске глумице
Југословенски глумци
Беочинци